

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Beacon– città della Contea di Mahaska, Iowa
 Beacon – città della Contea di Dutchess, New York

Musica 
 Beacon – album dei Silver Apples del 1998
 Beacon – album dei Two Door Cinema Club del 2012

Tecnologia 
 Beacon (localizzazione)